Пуллі (Pulli) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Пуллі  — село у волості Камб'я повіту Тартумаа.
 Пуллі  — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Пуллі  — село у волості Риуґе повіту Вирумаа.
 Пуллі  — село у волості Виру повіту Вирумаа.
 Пуллі  — село у волості Торі повіту Пярнумаа.